McArthur River ist der Name folgender

Flüsse:
 McArthur River (Cook Inlet) in Alaska, Vereinigte Staaten 
 McArthur River (Golf von Carpentaria) im Northwest Territory, Australien 
 McArthur River (McNabb Lake) in Saskatchewan, Kanada 

Bergbauminen:
 McArthur-River-Uranmine in Saskatchewan, Kanada
 McArthur-River-Zinkmine im Northern Territory, Australien